La contea di Cheorwon (Cheorwon-gun; 철원군; 鐵原郡) è una delle suddivisioni della provincia sudcoreana del Gangwon.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cheorwon